Amerikai Egyesült Államok
Mandan (Észak-Dakota)
Mandan (Michigan)